Бородашкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Бородашкино — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Бородашкино — деревня в Торопецком районе Тверской области.